Benjamin Petre, prélat catholique anglais ;
 Benjamin Pêtre, joueur français de rugby à XV.